Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Ciota – polski zapaśnik
 Mariusz Ciota – polski lekkoatleta
 Zbigniew Ciota – polski pięściarz
 Zygmunt Ciota – polski elektronik
Inne:
 cioty – kobiety zajmujące się u niektórych plemion słowiańskich magią